Il singolare del torneo di tennis Togliatti Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alexander Peya che ha battuto in finale Dmitri Vlasov 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Vadim Kucenko (semifinali)
 Alexander Peya (Campione)
 Artem Derepasko (secondo turno)
 Björn Rehnquist (quarti di finale)

 Igor' Kunicyn (secondo turno)
 Orest Tereščuk (quarti di finale)
 Daniel Andersson (primo turno)
 Michail Elgin (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Togliatti Challenger 2002